Колонија Селсо Висенсио има више значења:

 Колонија Селсо Висенсио (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Селсо Висенсио (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику